El Cóndor est un volcan argentin.
 El Condor est un film de John Guillermin avec Lee Van Cleef réalisé en 1970.
 El Condor sont des montagnes russes du parc Walibi Holland.

Voir aussi 
El cóndor pasa, œuvre théâtrale musicale et chanson péruvienne